Prehyba – szczyt w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego
 Prehyba – szczyt w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego